Onderdistrict in Indonesië
 Padureso (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Padureso (Jumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Padureso (Padureso), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java